Regina может означать:

В биологии
 Regina — род змей из семейства ужеобразных (Colubridae).
 Regina — младший синоним рода Neoregina из типа трилобитов (Trilobita).

Другие значения
 SS Regina — пароход компании White Star Line
 Regina (группа) — боснийская рок-группа
 Regina (поезд) — шведская модель электропоездов.
  — финская поп-группа (с 2005).

См. также 
 Регина